Pinnau bezeichnet:

 den Fluss Pinnau im Kreis Pinneberg
 einen Bach in der Möllner Seenplatte
 einen Ortsteil der Gemeinde Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg
 deutscher Name von Piniewo in der Gmina Pasłęk in Polen, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 eine ehemalige Gutssiedlung bei Brandenburg in Ostpreußen (heute Selenowo)

Pinnau ist der Familienname folgender Personen:

 Cäsar Pinnau (1906–1988), deutscher Architekt
 Ruth Pinnau (1924–2010), deutsche Autorin, Ehefrau von Cäsar Pinnau